Daffy steht für:

 Daffy Duck, eine Cartoonfigur
 Künstlername des deutschen Liedermachers und Theologen Winfried Dalferth
 Spitzname des US-amerikanischen Baseballspielers Paul Dean   
 Spitzname des britischen Cricketspielers Phillip DeFreitas 
 Interne Bezeichnung unter Piloten der Boulton Paul Defiant für den britischen Kampfflieger